Veda puede referirse a:
 Prohibición
Veda de caza o veda de pesca, respectivamente, espacio de tiempo en que está prohibido cazar o pescar.
 veda electoral, una serie de prohibiciones legales que se aplican cuando hay elecciones.

Dentro del hinduismo 
Vedas: los cuatro textos sánscritos más antiguos del hinduismo:
Rig-veda (el conocimiento en himnos, del ; el texto más antiguo de la India).
Iáyur-veda (el conocimiento de sacrificios, del ).
Sama-veda (el conocimiento en cánticos, del ).
Átharva-veda (el conocimiento sobre rituales, del ).
vedismo (o cultura védica): la religión anterior al hinduismo, basada en los Vedas.

Otros 
VEDA: siglas de Voluntarios en Defensa de los Animales, asociación de voluntarios en Bolivia que trabaja por los animales domésticos y silvestres.
RG Veda: manga creado por CLAMP.
vedda, etnia de Sri Lanka.